Het seizoen 1954/55 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1954 en eindigde op 19 juni 1955 met de finale in het Heizelstadion in Brussel. De beker ging naar Royal Antwerp FC dat Waterschei SV Thor in de finale versloeg met 4-0.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

Finale 

Beker van België naar seizoen
Voetbal in 1955